Johannes Opsopoeus (1556-1596), érudit et médecin allemand
 Vincentius Opsopoeus (mort en 1539), humaniste, philologue et traducteur allemand